Ку́йбышево — название населённых пунктов, именованных в честь В. В. Куйбышева либо его брата Н. В. Куйбышева.

Казахстан 
 Куйбышево — село в подчинении горадминистрации Шымкента Туркестанской области, в 2004 г включено в состав города.
 Куйбышево — до 1993 г. название села Карасай Жамбылского района Алматинской области.
 Куйбышево — до 1992 г. название села Жынгылды Жамбылского района Алматинской области.
 Куйбышево — до 2006 г. название села Акжол горадминистрации Аксу Павлодарской области.
 Куйбышево — до 2000 г. название села Атамекен Жетысайского района Туркестанской области.
 Куйбышево — до 2000 г. название села Жемисти Жетысайского района Туркестанской области.
 Куйбышево — до 1993 г. название села Туркебай в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Куйбышево — до 1993 г. название села Акбиик Тюлькубасского района Туркестанской области.

Россия 
Куйбышево — село в Краснощёковском районе Алтайского края.
 Куйбышево — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края.
 Куйбышево — село в Угловском районе Алтайского края.
 Куйбышево — село в Тарумовском районе Дагестана.
 Куйбышево — посёлок городского типа в Бахчисарайском районе Крыма.
 Куйбышево — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Куйбышево — посёлок в Городском округе Ялта/Ялтинском городском совете Крыма.
 Куйбышево — село в Куйбышевском районе Ростовской области.
 Куйбышево — село в Бейском районе Хакасии.

Украина 
 Куйбышево — до 2016 г. название посёлка городского типа Бильмак в Бильмакском районе Запорожской области.
 Куйбышево — до 2016 г. название села Малоянисоль в Никольском районе Донецкой области.
 Куйбышево — до 2016 г. название села Вязовка в Акимовском районе Запорожской области.
 Куйбышево — до 2016 г. название села Покровское в Броварском районе Киевской области.
 Куйбышево — до 2016 г. название села Благодатное в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Куйбышево — до 2016 г. название села Калиновка в Снигирёвском районе Николаевской области.
Куйбышево — до 2016 г. название села Вишнёвое в Оржицком районе Полтавской области.
Куйбышево — до 2016 г. название села Покровское в Шишацком районе Полтавской области.
Куйбышево — до 2016 г. название села Ветровое в Бериславском районе Херсонской области.
Куйбышево — до 2016 г. название посёлка Зимовник в составе города Херсон Херсонской области.

Узбекистан 
 Куйбышево — с 1934 по 1977 год название города Риштан в Ферганской области.

См. также 
 Куйбышев
 Куйбышевка
 Куйбышевское